Kleinried ist der Ortsname von

 Kleinried (Bechhofen), Ortsteil des Marktes Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Kleinried (Zachenberg), Ortsteil der Gemeinde Zachenberg, Landkreis Regen, Bayern
 Kleinried (Zusmarshausen), Ortsteil des Marktes Zusmarshausen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Kleinried (Ried im Zillertal), Dorf in der Gemeinde Ried im Zillertal, Bezirk Schwaz, Tirol